Аладин може да се отнася за:
 Аладин, главен герой в приказката „Аладин и вълшебната лампа“
 Производни герои и произведения:
 Аладин (герой на Дисни)
 Аладин (филм, 1992)
 Аладин (сериал)
 Аладин (филм, 2019)
 Егор Аладин (1796-1860), руски писател